

Lokalizacje

Austria 
 Hart bei Graz – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Graz-Umgebung
 Hart im Zillertal – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Schwaz

Niemcy 
 Hart – dzielnica Geiselhöringa
 Hart – dzielnica Haigerlochu
 Mühldorfer Hart – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Mühldorf am Inn

Stany Zjednoczone 
 Hart – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Oceana
 Hart – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Castro
 Hart (ang. Hart Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Warrick
 Hart (ang. Hart Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oceana
 Hart (ang. Hart Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 Hart (ang. Hart Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Wright
 Hart (ang. Hart Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts
 hrabstwo Hart (ang. Hart County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Hart (ang. Hart County) – w stanie Kentucky

Wielka Brytania 
 Hart – miejscowość w hrabstwie Durham 
 Hart – dystrykt hrabstwa Hampshire

Osoby 
 Bret Hart – kanadyjski wrestler
 Doris Hart – amerykańska tenisistka
 Herbert Hart – angielski filozof prawa
 Ian Hart – brytyjski aktor
 Joe Hart – angielski piłkarz
 Judith Hart – brytyjska polityk

 Hart Benton Holton – amerykański polityk
 Hart Bochner – kanadyjski aktor
 Hart Crane – amerykański poeta

Inne 
 Hart – stowarzyszenie literackie
 Hart – karta tarota
 protokół HART – protokół cyfrowy stosowany w automatyce
 Hart Racing Engines – dostawca silników dla zespołów Formuły 1

Zobacz też 
 Charty
 Hard
 Hardt
 Hartl
 Harth